Trois batailles sont appelées bataille du Mans :
 la première se déroule durant la Guerre de Vendée : Bataille du Mans (1793) ;
 la deuxième a lieu durant la Chouannerie : Bataille du Mans (1799) ;
 la troisième prend place durant la guerre franco-prussienne de 1870 : Bataille du Mans (1871).